Ула́н Абирбе́кович Конысба́ев (28 мая 1989 Усть-Каменогорск, СССР) — казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
В 8 лет переехал жить в Тараз. Дебютировал за родной клуб в матче с «Акжайыком». В первом же своём сезоне показывал приличную игру. Забил за клуб 7 голов. Позже его вызвали в молодёжную сборную Казахстана.

В феврале 2011 года Улан Конысбаев был обменян на игрока астанинского «Локомотива» Романа Пахолюка.

В летний дозаявочный период перешёл в карагандинский «Шахтёр» на правах аренды. Позже карагандинский клуб подписал игрока на постоянной основе. Но из-за непонятной истории остался в рядах столичной команды.

После аренды вернулся в «Астану». 2 декабря 2013 года вернулся в «Шахтёр» на правах свободного агента. В 2011 году сыграл 11 матчей, забил 1 гол.

В сборной 
В 2010 году получил приглашение в сборную Казахстана. Дебют состоялся 9 февраля 2011 года в товарищеском матче против сборной Белоруссии. Первый гол за сборную забил 2 сентября 2011 года в отборочном матче чемпионата Европы 2012 против команды Турции, являясь в то время игроком карагандинского "Шахтёра.

Достижения

Командные 
 «Жамбыл»
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана (1): 2008

 «Астана»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (1): 2013
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2012
 Обладатель Суперкубка Казахстана (2): 2011, 2015

 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана (1): 2011

Личные 
 Лучший футболист Казахстана (1): 2011
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (2): № 1 (2011); № 2 (2012)

Статистика

Клубная

Международная

Матчи и голы за сборную

Сводная статистика игр/голов за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eurosport
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Жамбыл»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Атырау»